Reloaded (Eigenschreibweise RELOADED, abgekürzt RLD) ist eine Warez- und Cracker-Gruppe. Die Gruppe wurde im Juni 2004 von ehemaligen DEViANCE-Mitgliedern gegründet. Seitdem hat die Gruppe insgesamt über 1.000 Veröffentlichungen getätigt. Reloaded zählt seit seiner Gründung weltweit zu den bedeutendsten Cracker-Gruppen. Sie sind hauptsächlich im Gebiet der Urheberrechtsverletzung bei Computerspielen aktiv. Im März 2006 veröffentlichte Reloaded Teile der Funktionsweise des Kopierschutzes StarForce 3 und zeigte Details des verwendeten virtuellen Dateisystems in einer komplexen virtuellen Maschine. Reloaded hat unter anderem am Tag des Verkaufsstarts den Kopierschutz von Call of Duty: Modern Warfare 3 überwunden. Modern Warfare 3 hielt derzeit dennoch den Rekord für die größte Entertainment-Veröffentlichung, gemessen am erzielten Umsatz.

Die Gruppe erhielt öffentliche Aufmerksamkeit, als der französische Computerspiel-Publisher Ubisoft bei einem Patch ihres Spiels Rainbow Six: Vegas 2 auf einen Crack der Gruppe zurückgegriffen hat.

Einzelnachweise 

Hackergruppe (Computersicherheit)
Computerspiele
Warezgruppe